Dristor – quartiere del Settore 3 di Bucarest
Dristor – stazione della metropolitana di Bucarest